Каталей:
 Каталей, Василий Васильевич (1818—1877) — российский генерал, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг
 Каталей, Пётр Иванович (1855 — после 1905) — полковник, действительный статский советник, вице-губернатор Семиреченской области, губернатор Житомира и Волынской губернии